Spectrum může být:

Technika 
 Sinclair ZX Spectrum – britský domácí počítač

Hudba 
 Spectrum (píseň) – píseň Zedda z roku 2012
 Spectrum (časopis) – americký časopis
 Spectrum (album, Illinois Jacquet) – album Illinois Jacqueta z roku 1965
 Spectrum (album, Billy Cobham) – album Billyho Cobhama z roku 1973
 Spectrum (album, Steve Howe) – album Stevea Howea z roku 2005
 ZX Spectrum (hudební skupina) – lotyšská hudební skupina
 Spectrum (píseň)  - Florence and the Machine (album, Ceremonials)

Související články 
 spektrum (rozcestník)